Lucia Bensasson (1960-), une actrice française ;
 Roger Bensasson (1931-), un peintre français.